Marco Bührer, né le  à Dielsdorf, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Carrière en club 
Marco Bührer a joué au CP Berne de 2001 à 2016, remportant quatre titres de champion de Suisse en 2004, 2010, 2013 et 2016.

Le , son numéro 39 est retiré par le club de la capitale fédérale.

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse en 2004, 2010, 2013 et 2016 avec le CP Berne.
 Vainqueur de la Coupe de Suisse 2015 avec le CP Berne.
 Vainqueur du Trophée Jacques Plante en 2003-2004, remis au meilleur gardien de la saison régulière de LNA.
 Détenteur du record d'invincibilité en LNA:  avec le CP Berne lors de la saison 2012-2013, du 4 janvier au .

Statistiques en club 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || EHC Kloten || Juniors Élites A || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || EHC Bülach || LNB || 22 ||  || || 4,73 || - || 0 || 4 || 2 ||  120 ||  || 3,50 || - || 0 || 0
|-
| rowspan="2"|1998-1999 || EHC Kloten || LNA || 28 ||  ||  || 3,34 || 88,4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| EHC Kloten || Juniors Élites A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || -
|-
| 1999-2000 || HC Thurgovie || LNB || 36 ||  ||  || 3,01 || - || 0 || 27 || 5 || 300  ||  || 3,80 || - || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || HC Coire || LNA || 34 ||  ||  || 2,81 || - || 2 || 2  || 8 || 480 ||  || 1 || 2,75 || - || 2
|-
| 2001-2002 || CP Berne || LNA || 44 ||  ||  || 2,49 || -|| 4 || 0 || 6 || 370 ||  || 3,55 || - || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || CP Berne || LNA || 44 ||  ||  || 2,37 || 89,0 || 4 || 6 || 13 || 803 ||  || 1,94 || - || 3 || 6
|-
| 2003-2004 || CP Berne || LNA || 47 ||  ||  || 2,30 || 92,5 || 4 || 6 || 15 || 924 ||  || 2,27 || - || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || CP Berne || LNA || 44 ||  ||  || 2,69 || 91,9 || 4 || 4 || 11 || 664 ||  || 2,17 || - || 3 || 0
|-
| 2005-2006 || CP Berne || LNA || 44 ||  ||  || 2,37 || 92,5 || 5 || 10 || 6 || 363 ||  || 2,81 || - || 2 || 0
|-
| 2006-2007 || CP Berne || LNA || 43 ||  ||  || 2,44 || 89,4 || 6 || 6 || 17 ||  ||  || 1,48 || - || 5 || 0
|-
| 2007-2008 || CP Berne || LNA || 49 ||  ||  || 1,71 || 93,2 || 9 || 29 || 6 || 380 ||  || 2,37 || - || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || CP Berne || LNA || 46 ||  ||  || 2,50 || 90,2 || 5 || 6 || 6 || 365 ||  || 2,80 || 88,5 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || CP Berne || LNA || 44 ||  ||  || 2,16 || 91,5 || 6 ||  || 15 || 904 || 2 || 2,39 || 91,3 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || CP Berne || LNA || 47 ||  ||  || 2,08 || 92,4 || 3 ||  || 11 || 668 || 6 || 1,80 || 93,4 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || CP Berne || LNA || 38 ||  ||  || 2,36 || 90,9 || 5 || 8 || 17  ||  ||  || 1,65 || 93,7 || 3 || 0
|-
| 2012-2013 || CP Berne || LNA || 44 ||  ||  || 2,06 || 92,0 || 7 || 6 || 20 ||  ||  || 2,56 || 89,9 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || CP Berne || LNA || 48 ||  || || 2,30 || 91,6 || 6 || 6 || 5 || 299 ||  || 2,21 || 91,9 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || CP Berne || LNA || 43 ||  || || 2,22 || 91,0 || 3 || 2 || 11 || 658||  || 1,56 || 92,4 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || CP Berne || LNA || 17 || 930 ||  || 2,58 || 88,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -

Statistiques internationales

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1979
Naissance dans le canton de Zurich
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Bülach
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Coire
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006